Quesos Entrepinares puede referirse a:

 Queserías Entrepinares, empresa del sector lácteo (quesos) que tiene su sede en la ciudad de Valladolid;
 Valladolid Rugby Asociación Club, equipo español de rugby de la ciudad de Valladolid, que en sus inicios era conocido como "el quesos", apodo que sigue permaneciendo.